Вальтерсвиль — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.
 Вальтерсвиль — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн.